MHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Coleman Air Base, Mannheim, Germania
 mhg – codice ISO 639-3 della lingua margu